Orchesella erpeldingae — вид ногохвосток  из семейства Entomobryidae. Впервые описан люксембургским зоологом Норбертом Штомпом в 1968 году.

Распространение, описание 
Эндемик Люксембурга. Типовые экземпляры собраны в окрестностях Бердорфа.

Длина тела — 3,5—4 мм.

Примечания 

Коллемболы Европы
Эндемики Люксембурга
Entomobryomorpha
Животные, описанные в 1968 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей